Кристиан Какко (, род. 25 сентября 1981) — итальянский шахматист, мастер ФИДЕ.

Бронзовый призёр чемпионата Италии 2003 г. Серебряный призёр юниорского чемпионата Италии 1999 г. (разделил 3—5 места, один из победителей турнира выступал вне конкурса).

В составе сборной Италии участник шахматной олимпиады 2006 г. (выступал за 2-ю сборную) и  2004 г.

Главное достижение в личных соревнованиях — дележ 1—4 мест с М. Годеной, Г. А. Тимощенко и И. Б. Хенкиным на опен-турнире в Падуе (1998 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Кристиана Какко на шахматных олимпиадах
 Выступления Кристиана Какко в Кубках Митропы
 Выступления Кристиана Какко в Кубках европейских клубов

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам